Synagoga Abrama Bergera w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 12
 Synagoga Abrama Bergera w Łodzi na Starym Rynku